Live.com:
 live.com — URL, який Microsoft використовує для своїх продуктів Outlook.com та OneDrive
 Windows Live — бренд для набору послуг і програмних продуктів від компанії Microsoft, розташованого за адресою live.com.
 Windows Live Personalized Experience — раніше відомий як live.com.
 Bing — пошукова система, раніше відома як «Windows Live Search» і «Live Search», і яка до 2009 року використовувала домен live.com.